

Населені пункти та їхні частини
 Поломія — село в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Поломя (Поломія) — село в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Поломія — село в гміні Мшана Водзіславського повіту Сілезького воєводства
 Поломія — село в гміні Творуґ Тарноґурського повіту Сілезького воєводства
 Поломія — частина села Бжина в гміні Лонцько Новосондецького повіту Малопольського воєводства

Примітки